Municipio de Brockway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Brockway (condado de St. Clair, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Brockway (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.